Melbye är ett danskt efternamn som burits av bland andra:

 
 Fritz Melbye (1826–1869), dansk marinmålare
 Iben Melbye (född 1943), dansk författare
 Mads Melbye (född 1956), dansk epidemiolog
 Vilhelm Melbye (1824–1882), dansk marinmålare

Se även 
 Melby

Danska efternamn